Alfons Peeters (1943-2015) – calciatore belga, di ruolo centrocampista
 Benoît Peeters (1956) – fumettista, sceneggiatore, scrittore e critico letterario francese
 Bob Peeters (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore belga, di ruolo attaccante
 Bonaventura Peeters il Vecchio (1614-1652) – pittore fiammingo
 Catharina Peeters (1615-1676) – pittrice fiamminga
 Clara Peeters (1594–...) – pittrice fiamminga
 Edward Peeters, conosciuto con il diminutivo Ward (1923-2002) – ciclista su strada belga
 Gillis Peeters il Vecchio ((1612-1653) – pittore fiammingo
 Jacky Peeters (1969) – ex calciatore belga, di ruolo difensore
 Jan Peeters il Vecchio (1624-1677) – pittore fiammingo
 Koen Peeters (1959) – scrittore belga
 Kris Peeters (1962) – politico belga
 Ludo Peeters (1953) – ex ciclista su strada e pistard belga
 Lydia Peeters (1969) – politica belga
 Maurice Peeters (1882-1957) – pistard olandese
 Sieneke Ashley Kristel Peeters, nota con il nome d'arte di Sieneke (1992) – cantante olandese
 Stef Peeters (1992) – calciatore belga, di ruolo centrocampista 
 Wilfried Peeters (1964) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga

Pagine correlate 
 Peters
 Pieters